Mississippi County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Mississippi County, Arkansas 
 Mississippi County, Missouri